Raina Kirilova Terziiska (în ; ) este o cântăreață de pop-folk și de muzică tradițională bulgară.

Albume 
 2002: Гасне пламък
 2003: Майко, една си на света
 2003: Агресия
 2004: Добра новина
 2005: Любов по скалата на Рихтер
 2007: Райна
 2007: Майко, една си на света
 2008: Както друга никоя
 2011: Македонско девойче
 2012: Вътре в мен
 2013: Златните хитове на "Пайнер" 17 - Райна
 2014: Хубава си, моя горо
 2018: Тежко мина младостта
 2019: Една на милион
 2020: Българийо, една

Nașteri în 1981
Cântărețe bulgare
Oameni în viață